Vörös templom, evangélikus templom Aradon, Romániában
Vörös templom, evangélikus templom Székesfehérvárott